Hendeola är ett släkte av spindeldjur. Hendeola ingår i familjen Triaenonychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lockespindlar
Hendeola